Pułki huzarów noszące numer „1”:

Austriacki
 1 Pułk Huzarów Cesarstwa Austriackiego
Austro-węgierski
 Pułk Huzarów Cesarza Nr 1 1756–1918
Niemieckie
 1 Przyboczny Pułk Huzarów 1762–1919
 1 Heski Pułk Huzarów
Rosyjskie
 1 Sumski Pułk Huzarów (ros. Сумский 1-й гусарский полк) 1765–1918
 1 Pułk Huzarów Lejb-Gwardii (ros. 1-й лейб-гусарский полк) 1741–1918